Heineking ist der Familienname folgender Personen:

 Karsten Heineking (* 1961), deutscher Politiker (CDU)
 Lutz Heineking junior (* 1975), deutscher Filmproduzent und Regisseur
 Willi Heineking (1933–2008), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)